

Letteratura 
I diabolici (Celle Qui N'ètait Plus), romanzo di Pierre Boileau e Thomas Narcejac del 1952

Cinema 
I diabolici, film diretto da Augusto Genina (1920)
I diabolici (Les diaboliques), film diretto da Henri-Georges Clouzot (1955), tratto dal romanzo della coppia Boileau-Narcejac